Совхоз:

 Совхоз — сельскохозяйственное предприятие в СССР
 Совхоз — посёлок, Рогнединский район, Брянская область
 Совхоз — платформа Московской железной дороги
 Совхоз — платформа Северо-Кавказской железной дороги

См. также 
 Совхозная (деревня)
 Совхозная (платформа)